Dauphin Jean peut faire référence à :
 Jean de France (1366), dauphin de Viennois en 1366 ;
 Jean de France (1398-1417), dauphin de Viennois de 1415 à 1417, neveu du précédent.